Na região das Américas para as Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2015, duas equipes se classificarão diretamente para a Copa do Mundo e o terceiro lugar  se classificara ao Repescagem.
18 equipas irão participar no processo de qualificação, como em 2011.

1ª fase

NACRA Copa Caribe 2012

Fase Preliminar 
Grupo A: 
 
 
 
Grupo B:

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota==0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries == + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação

Fase Principal 
Grupo A:
 
 
  vencedor da Preliminar A

Grupo B: 
 
 
  vencedor da Preliminar B

Grupo A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Final Copa Caribe 2012 
 Vencedor do Grupo A x  (Vencedor do Grupo B)

CONSUR Campeonato Sul-Americano B 2012 
  (país-sede)

Classificação 
Pontuação: Vitória = 3, Empate = 1, Derrota = 0

Play-off NACRA/CONSUR B
 Vencedor da Copa Caribe VS  Vencedor do Sul-Americano B

2ª fase

CONSUR Campeonato Sul-Americano A 2012 
  (país-sede)
 
 
  (não entra na disputa)

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 1, Derrota = 0

Play-off 
 (Vencedor Play-off NACRA/CONSUR B) x  (Último colocado do Sul-Americano A 2012)
(jogo na casa do país com ranking melhor - Vencedor se garante no Campeonato Sul-Americano A de 2013)

3ª fase

América do Norte 
 x  - jogos de ida e volta

 se classifica à Copa do Mundo de 2015

CONSUR Campeonato Sul-Americano A 2013 
 
 
 
  (não entra na disputa)

Pontuação: Victoria = 3, Empate = 1, Derrota = 0

4ª fase 
 x  - jogos de ida e volta - Vencedor se classifica à Copa do Mundo de 2015 / Perdedor se classifica à Repescagem Mundial

  RWC 2015 - Americas Fixtures & Results (em inglês)

Ver também 
 Copa do Mundo de Rugby
 Copa do Mundo de Rugby de 2015
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2015

Ligações externas 
 Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby